Příjmení Pyle nosí více osobností:

 Artimus Pyle (* 1948) – americký bubeník
 Pip Pyle (1950–2006) – britský bubeník
 Missi Pyle (* 1972) – americká herečka